
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Bruyère :

Rue de la Bruyère à Bruxelles ;
 rue de la Bruyère à Incourt ;
 rue de la Bruyère à Marcinelle ;
 rue de la Bruyère à Rixensart.

Rue de la Bruyère au Mans.
 rue de la Bruyère à Poissy ;
 Rue de la Bruyère à Marseille.

Rue de la Bruyère à La Chaux-de-Fonds.

Voir aussi 
 Rue La Bruyère à Paris, qui rend hommage au moraliste Jean de La Bruyère.

Bruyère Rue